Abbazia di San Gallo a San Gallo
 Chiesa di San Gallo (Firenze) a Firenze